La Asamblea General de Naciones Unidas declaró 2004 Año Internacional para Conmemorar la Lucha en contra Esclavitud y su Abolición.  La aprobación fue a propuesta de la UNESCO realizada en la resolución 31C/28 del 2 de noviembre de 2001. 

Votaron en contra de esta resolución completa de la Asamblea General (de la que la declaración del Año Internacional era sólo un párrafo): Israel, Palaos y Estados Unidos. Australia y Canadá se abstuvieron.

Los Años Internacionales de Naciones Unidas empezaron con el Año Mundial de las Personas Refugiadas en 1959/1960 y se designan para centrar la atención mundial en asuntos importantes. La proclamación de un año internacional para conmemorar la lucha en contra esclavitud y su abolición marcó el bicentenario de la proclamación del primer estado negro, Haití, así como el reencuentro de los pueblos de África, las Américas, el Caribe y Europa.

Entre las iniciativas realizadas para la conmemoración del año estuvo la organización de una exposición virtual: Lest We Forget: The Triumph over Slavery,  (Para que no olvidemos: El triunfo sobre la esclavitud) creado por el Centro de Investigación en la Cultura Negra Schomburg y la Biblioteca Pública de Nueva York .

Otro esfuerzo que se lanzó durante el año fue un programa de investigación e información sobre los Esclavos Olvidados. El programa fue implementado por el Grupo de Arqueología Marino francés (GRAN) con el apoyo de UNESCO. Fue inspirado por el naufragio de la nave de esclavos "Utile" frente a las costas de la isla de la isla Tromelin en el Océano Índico en 1761 y estaba destinado a ser parte de una campaña de información para aumentar la conciencia de la historia de la esclavitud y las formas modernas de esclavitud .

Véase también 
 Años Internacionales de Naciones Unidas
 Abolicionismo

Referencias

Enlaces externos 
 International Year to Commemorate the Struggle against Slavery and its Abolition: UNESCO

2004
Historia de la esclavitud
Años internacionales de las Naciones Unidas